Pierre Maurel ist der Name folgender Personen:

* Pierre Maurel (Unternehmer) (1601–1677), französischer Großgrundbesitzer und Unternehmer
 Pierre Maurel (Comicautor) (* 1971), französischer Comicautor